CapoLavoro è il sesto album di Musica Per Bambini, pubblicato nel 2014 dall'etichetta Trovarobato.

Tracce

Collegamenti esterni